Palais de l'Assemblée à Chandigarh, en Inde ;
 Palais de l'Assemblée à Skopje, en Macédoine du Nord.

Homonymie de monument